Thor Island kan syfta på följande:
 Thor Island, Antarktis – en ö i Antarktis
 Thor Island, Nunavut  – en ö i Kanada